

Diritto 
 Statuto – in diritto, l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato:
 Statuto delle Nazioni Unite
 Statuto albertino
 Statuto regionale
 Statuto speciale
 Statuto dei lavoratori
 Statuto delle studentesse e degli studenti
 Statuto – nel diritto medievale, serie di regole giuridiche che regolavano aspetti della vita quotidiana (sia nell'ambito pubblico che privato)
 Antico Statuto del Pio Monte dei Marinai di Procida – regole di mutuo soccorso

Musica 
 Statuto – gruppo musicale italiano, che deve il nome all'omonima piazza torinese

Geografia 
 Piazza Statuto – piazza di Torino
 Statuto – quartiere di Firenze
 Via dello Statuto – strada di Firenze

Trasporti 
 Stazione di Firenze Statuto – stazione ferroviaria di Firenze

Persone 
 Francesco Statuto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano